The Times – dziennik brytyjski
 Times – krój pisma